Ла Пилета има више значења:

 Ла Пилета (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Пилета, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Пилета (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пилета, Мини-Супер (Акуња), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пилета (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ла Пилета (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику